Thorpe on the Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Thorpe on the Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire